Karl Stürmer je lahko:
 Karl Stürmer (general)
 Karl Stürmer (slikar)